«If That Were Me» — пятый и последний сингл Melanie C с дебютного сольного альбома "Northern Star". Он был выпущен 27 ноября 2000 года. Песня была написана в соавторстве и спродюсирована Риком Новелсом. Текст песни посвящен проблеме бездомности.  Сингл не имел особого продвижения поэтому результаты его очень скромны. Все таки ему удалось добрать до 18 строчки чарта Великобритании. В других странах результаты оказались ещё хуже. Единственно можно выделить 22 место в Швеции и Новой Зеландии и 29 место в Австралии.

Список композиций и формат

Чарты

Примечание

Ссылки
 

Песни Мелани Си
Песни, спродюсированные Риком Ноуэлсом